Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1993 kam es in der Nordischen Kombination der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Einzel (Normalschanze K90/15 km Gundersen) 

Datum: 18.–19. Februar 1993

Teilnehmer: 59 genannt; 59 gestartet; 56 gewertet;

Quellen 
 World Ski Championships Men's Gundersen K90/15.0 Km February 19, 1993 auf fis-ski.com, abgerufen am 13. Juli 2020
 18.02.1993 – Skisprung NOK K90 – Offizielle Ergebnisse; FIS
 19.02.1993 – Nordische Kombination (15 Km F) – Offizielle Ergebnisse; FIS
 Nordic Combined Skiing World Championship 1993 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 13. Juli 2020

Team (Normalschanze K 90/3 × 10 km) 

Datum: 24.–25. Februar 1993

Quellen 
 World Ski Championships Men's Team K90/3x10 Km February 25, 1993 auf fis-ski.com, abgerufen am 13. Juli 2020
 24.02.1993 – Mannschaftskisprung NOK K90 – Offizielle Ergebnisse; FIS
 25.02.1993 – Mannschaft Nordische Kombination 3 X 10 km – Offizielle Ergebnisse; FIS
 Nordic Combined Team Skiing World Championship 1993 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 13. Juli 2020

Team Normalschanze K90

Team 3 × 10 km Staffel 

Nordische Kombination Manner
Manner 1993